Deska je obecné slovo, které označuje větší plochý předmět různé velikosti, tvaru, tloušťky a účelu. Slovo může být použito i v přeneseném významu.

V praxi se může jednat o:

audiovizuální technika a zábavní průmysl
 fotografická deska – předchůdce fotografického filmu, skleněná nebo cínová deska potřená světloctlivou vrstvou
 gramofonová deska – deska kruhového tvaru pro mechanický záznam zvuku
 dlouhohrající deska – gramofonová deska velkého průměru
 Zlatá deska Voyageru – pozlacená měděná gramofonová deska uložená ve vesmírných sondách Voyager 1 a Voyager 2
 pirátská deska – audiovizuální náharávka šířená neoprávněně v rozporu s autorskám právem
 platinová deska – symbolická gramofonová deska – ocenění za úspěšný prodej zvukových nosičů
 zlatá deska – symbolická gramofonová deska – ocenění za úspěšný prodej zvukových nosičů

geologie a geomorfologie
 tektonická deska (litosférická deska) – deska tvořená povrchem zemské kůry

starověké památky z Egypta
 Palermská deska
 Rosettská deska
 Smaragdová deska

stavební a konstrukční prvky
 deska (architektura) – střední část klasické římsy
 OSB deska – lepená dřevotřísková část
 základová deska – stavební prvek při zakládání staveb
 deska (mechanika) – základní dvojrozměrný prvek v oboru statiky

 právo a veřejná správa
 úřední deska – veřejná nástěnka určená pro úřední sdělení ve státní a veřejné správě
 zemské desky – předchůdce pozemkových knih

ostatní významy
 Secchiho deska – nástroj pro orientační stanovení průhlednosti vody
 hrací deska – základní pomůcka pro hraní deskových her
 pamětní deska – pamětni artefakt připomínající nějakou významnou osobu nebo událost
 rýsovací deska – pomůcka pro rýsování
 vibrační deska – stroj na hutnění zemin
 záchodová deska – kryt ve tvaru desky na hygienickém zařízení na toaletě nebo na záchodě
 základní deska – základní část hardware u počítačů
 Desky (Malonty) – vesnice, část obce Malonty v okrese Český Krumlov

Související články 
 deskové hry
 DOSKY – slovenská divadelní cena

Externí odkazy